Silberling può riferirsi a:
 Silberling o Silberturm – grattacielo di Francoforte sul Meno
 Brad Silberling – regista e produttore cinematografico statunitense